In de onderstaande tabel zijn alle milieurampen met olietankers opgenomen waarbij meer dan 1000 m³ olie is vrijgekomen.

In de tabel is naast de vaak genoemde oorzaak van een olielekkage ook de basisoorzaak genoemd. Hoewel deze over het algemeen over het hoofd wordt gezien, kan aan de hand hiervan een beter beeld worden gegeven van de benodigde oplossingen.

Waar onder basisoorzaak Corrosie ballasttank staat, is sprake van ballasttanks die in dusdanig slechte staat verkeren dat olie uit de ladingtanks in de ballasttanks terecht kan komen. Hierop is over het algemeen de inert-gasinstallatie niet aangesloten, zodat zich een explosief mengsel kan vormen. In combinatie met door corrosie loszittende spanten die langs elkaar schuren kan een vonk dan een explosie veroorzaken.

Dit is vooral een gevaar bij de zogeheten Marpoltankers, tankers die in de jaren tachtig en begin jaren negentig volgens de regels van MARPOL 73/78 zijn gebouwd. Beschikten de pre-Marpoltankers nog over ballasttanks waarvan de meeste ook dienstdeden als ladingtanks en daardoor een beschermende olielaag hadden, bij de Marpoltankers zijn deze allemaal gescheiden, waardoor het aantal ballasttanks zonder inert gas enorm is toegenomen. Bij pre-Marpoltankers die zijn omgebouwd naar de MARPOL-regels, kan de situatie nog slechter zijn. Tanks die gebruikt worden voor het vervoer van ruwe olie worden namelijk vaak niet geverfd, aangezien de lading al een conserverende werking heeft. De MARPOL stelde niet als eis dat tanks die voortaan alleen voor ballast werden gebruikt geverfd moest worden, waardoor versnelde corrosie optreedt, zoals bij de Erika, Castor en Prestige. In combinatie met slecht onderhoud en gebrekkige inspectie kan het dan gebeuren dat een schip niet meer in staat is om een storm te weerstaan, ook al is het daar wel voor ontworpen.

Milieurampen met olietankers 

Milieuramp
Rampen met olietankers